Диагра́мма Кру́скала — Се́кереша — диаграмма для наглядного представления свойств пространства-времени вблизи черной дыры. По вертикали расположена ось времени, по горизонтали ось пространства. В верхней части диаграммы расположена область сингулярности в будущем, в нижней части диаграммы расположена область сингулярности в прошлом. В левой части диаграммы находится одна внешняя Вселенная при  в правой части диаграммы находится другая внешняя вселенная  Это представление позволяет объяснить многие парадоксы свойств пространства-времени вблизи и внутри черных дыр. Диаграмма Крускала — Секереша была предложена независимо Мартином Крускалом и Дьёрдем Секерешем в 1960 г.

См. также 
 Координаты Крускала

Литература 
 Кауфман У. Космические рубежи теории относительности. — М.: Мир, 1981. — С. 352.

Общая теория относительности
Математическая физика